Joachimstal ist der Name folgender Orte:
 Joachimstal (Gemeinde St. Martin), Rotte in der Katastralgemeinde Harmanschlag der Marktgemeinde St. Martin, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Joachimstal, alternative Schreibweise des deutschen Namens (Sankt) Joachimsthal für die tschechische Stadt Jáchymov, namensgebender Ort für den Taler
 Forsthaus Joachimstal, ein aus dem abgegangenen Ort Neuhütte im Joachimstal stammendes Gebäude im Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen

Siehe auch
 Joachimsthal (Begriffsklärung)